Viborona puede referirse a:

 el nombre común de la planta Asclepias curassavica; o
 el nombre común de la planta Asclepias glaucescens.